Aqui são listados os distritos de Canindé, que são uma divisão oficial do município brasileiro supracitado, localizado no estado do Ceará. As subdivisões estão de acordo com a Prefeitura de Canindé, enquanto que o total de habitantes, a área e a quantidade de domicílios particulares foram coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) durante o censo realizado no ano de 2010 e as datas de criação foram extraídas por este instituto da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros.

O atual distrito-sede foi criado inicialmente como um distrito de Quixeramobim, pela Resolução Régia de 19 de agosto de 1817 e com o nome de São Francisco das Chagas do Canindé. Pela lei provincial nº 221, de 29 de julho de 1846, foi elevado à categoria de vila, emancipando-se com terras desmembradas de Quixeramobim e Fortaleza, e pela lei estadual nº 1221, de 25 de agosto de 1914, foi elevado à categoria de cidade, passando a ter sua denominação atual de Canindé. Desde então ocorreram a criação e emancipação de diversos distritos do município, sendo que a última alteração foi feita em 13 de abril de 2004, quando da criação do distrito de Caiçara. Hoje restam dez distritos, sendo que a sede é o mais populoso, contando com  habitantes. O segundo mais populoso é Salitre, com  pessoas, sendo ainda o maior em área, com  km².

Distritos

Ver também 
 Distritos do Brasil

Ligações externas 
 

Canindé